Název Vysoká jedle nese několik památných a významných stromů:

 Vysoká jedle (Adolfovice) – okres Jeseník, také známá jako Jedle nad Mlýnkami nebo U Jedle
 Vysoká jedle (Debrník) – okres Klatovy, zanikla na přelomu 19. a 20. století
 Vysoká jedle (Široký Důl) – okres Svitavy, také známá jako Vopařilova jedle, padla roku 2003

v zahraničí
 Vysoká jedle (Hohe Tanne) – Německo
 Vysoká jedle (Visokata ela) – Bulharsko, poblíž Goce Delčev